Strachowice – osiedle we Wrocławiu, przy lotnisku
 Strachowice – wieś w powiecie legnickim